Eberhard Taube von Odenkat ist der Name folgender Personen:

* Eberhard Taube von Odenkat  (um 1622–1692), schwedischer Oberst und Landratsmitglied in Estland
 Eberhard Diedrich Taube von Odenkat (1681–1751), schwedischer Graf, Reichsadmiral und Politiker
 Eberhard Friedrich Taube von Odenkat (1648–1703), schwedischer Admiral